est la formule brute de plusieurs isomères.
 mercaptopurine, numéro CAS 
 tisopurine, numéro CAS